

Geografia
Dagger – città dell'Arizona
Dagger Peak – montagna dell'Antartide
Dagger Lake – lago degli Stati Uniti

Persone
Barry Dagger – tiratore britannico
Doug Dagger – cantante statunitense

Altro
Dagger – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Dagger – un carattere tipografico